Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mikael Pernfors che ha battuto in finale Andre Agassi 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Andre Agassi (finale)
 Kevin Curren (semifinali)
 John McEnroe (semifinali)
 Mikael Pernfors (campione)

 David Pate (quarti di finale)
 Dan Goldie (secondo turno)
 Derrick Rostagno (primo turno)
 Mark Woodforde (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1988